Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtages von Schleswig-Holstein der 8. Wahlperiode (26. Mai 1975 bis 26. Mai 1979).

Präsidium 
 Präsident: Helmut Lemke (CDU)
 Erster Vizepräsident: Kurt Hamer (SPD)
 Zweiter Vizepräsident: Egon Schübeler (CDU)

Zusammensetzung 

Der Landtag setzte sich nach der Wahl vom 13. April 1975 wie folgt zusammen:
 CDU: 37 Sitze
 SPD: 30 Sitze
 FDP: 5 Sitze
 SSW: 1 Sitz

Fraktionsvorsitzende 

 CDU-Landtagsfraktion Uwe Barschel  bis 8. Januar 1979  Heiko Hoffmann  seit 8. Januar 1979 
 SPD-Landtagsfraktion Klaus Matthiesen
 FDP-Landtagsfraktion Uwe Ronneburger

Abgeordnete 

Mitglieder, 08. Wahlperiode
 10